Die Pan Pacific Open 1986 waren ein Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1986. Das Turnier fand vom 8. bis 14. September 1986 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Manuela Maleewa mit 6:4 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Bettina Bunge / Steffi Graf mit 6:1, 6:7 und  gegen Katerina Maleewa / Manuela Maleewa.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Shibuya